Turpinia är ett släkte av pimpernötsväxter. Turpinia ingår i familjen pimpernötsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Pimpernötsväxter
Turpinia